Forbrydelse har flere betydninger:
 Alternativt ord for kriminalitet
 Forbrydelsen − en dansk tv-serie fra 2007
 Forbrydelsen II − en dansk tv-serie fra 2009
 Forbrydelsen III − en dansk tv-serie fra 2011
 Forbrydelse og straf − en roman fra 1866 af Fjodor Mikhajlovitj Dostojevskij
 Forbrydelsens element − en film fra 1984 af Lars von Trier
 Forbrydelse mod menneskeheden − en forfølgelse af en gruppe mennesker
 Forbrydelser − en dansk film fra 2004 af Annette K. Olesen